Серге́й Пи́менов:
 Пименов, Сергей Викторович (род. 1973) — российский музыкант и диджей, продюсер, радиоведущий.
 Пименов, Сергей Павлович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Пименов, Сергей Юрьевич (род. 1961) — российский хоровой дирижёр, педагог.